Gapsjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gapsjaure (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (11,1 ha)
Gapsjaure (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (23,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn